Haldenwang kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Haldenwang, Günzburg – kommun i Schwaben, Bayern, 
 Haldenwang, Oberallgäu – kommun i Schwaben, Bayern,